A90 ou A-90 peut faire référence à plusieurs choses.

Domaine militaire et armes 
armes
 Astra A-90, un pistolet semi-automatique double action de la société espagnole Astra-Unceta y Cia.

aviation militaire 
 A-90 Orlyonok, un avion militaire soviétique.

Jeux 
 Défense hollandaise, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Dengue, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobiles
 Austin A90 Atlantic, un modèle du constructeur britannique Austin ;
 Austin A90 Six Westminster, un modèle du constructeur britannique Austin ;
 Toyota Supra (A90), cinquième génération de la Toyota Supra.

Autoroute
  Autoroute italienne A90, dite Grand Contournement de Rome ou GRA ;
  Autoroute grecque A90, au nord de la Crète en Grèce.

Route
  Route britannique A90, reliant Édimbourg à Fraserburgh en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres